Луцевич — белорусская фамилия.

 Луцевич, Андрей Филиппович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Луцевич, Владислава Францевна (1891—1960) — жена Янки Купалы и первый директор его музея.
 Луцевич, Иван Доминикович (Янка Купала, 1882—1942) — белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист.
 
 Луцевич, Сергей Валерьевич (род. 1975) — российский футболист.
 Луцевич, Терентий (род. 1991) — белорусский футболист.
 Луцевич, Эммануил Викентьевич (1928—2016) — советский и российский хирург.